Hermans ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Hermans (* 1937), belgischer Radsportler
 Baldur Hermans (1938–2015), Generalsekretär der Internationalen Katholischen Konferenz des Pfadfindertums (CICS)
 Ben Hermans (* 1986), belgischer Radrennfahrer
 Charles Hermans (1839–1924), belgischer Maler
 Gustaaf Hermans (* 1951), belgischer Radrennfahrer
 Hubert Hermans (1909–1989), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Joseph Hermans (19. oder 20. Jahrhundert), belgischer Bogenschütze
 Loek Hermans (* 1951), niederländischer Politiker (VVD)
 Pierre Hermans (* 1953), niederländischer Hockeyspieler
 Quinten Hermans (* 1995), belgischer Radrennfahrer
 Susanne Hermans (1919–2013), deutsche Landespolitikerin (Rheinland-Pfalz) (CDU)
 Toon Hermans (1916–2000), niederländischer Kabarettist, Sänger, Maler und Dichter
 Willem Frederik Hermans (1921–1995), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Hermanns
 Herrmanns